

Patronymes 
Markov (masculin ; en ), également Markoff (transcription obsolète), ou Markova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Markov 
 Albert Markov (né en 1933), violoniste et chef d’orchestre russe
  (1897-1968), astronome soviétique
 Alexander Markov (né en 1963), violoniste américain d’origine russe, fils d'Albert Markov
 Alexei Markov (né en 1979), coureur cycliste russe sur piste, trois fois champion olympique
 Andreï Markov ou Andreï Andreïevitch Markov (1856-1922), mathématicien russe
 Andreï Markov ou Andreï Andreïevitch Markov (1903-1979), mathématicien soviétique, fils du précédent
 Andreï Markov (né en 1978), joueur de hockey russe ayant fait carrière aux Canadiens de Montréal (LNH)
 Arkady Markoff (1747-1827), diplomate russe, frère d'Irakli et Nikolaï Markoff
 Dmitri Markov (né en 1975), athlète australien d’origine biélorusse, spécialiste du saut à la perche
 Dmitry Markov (né en 1982), photographe russe
 Daniil Markov (né en 1976), hockeyeur international russe
 Georgi Markov (1929-1978), écrivain et journaliste dissident bulgare, assassiné à Londres
 Guéorgui Markov (1911-1991), écrivain soviétique, premier secrétaire de l'Union des écrivains soviétiques
 Helmuth Markov (né en 1952), homme politique allemand
 Irakli Morkov (1753-1828), général russe, frère d'Arkady et Nikolaï Markoff
 Ilya Markov (né en 1972), athlète russe spécialiste du 20 km marche
 John Markoff (né en 1949), journaliste américain
 Khristo Markov (né en 1965), athlète bulgare, spécialiste du triple saut
 Léonide Markov (1927-1991), acteur soviétique
  (1743-1811), général russe, frère d'Irakli et Arkady Markoff
 Nikolaï Markov ou Nikolaï Ievguenievitch Markov (1866-1945), homme politique russe
 Nikolaï Markov ou Nikolai Lvovitch Markov (1881-1987), architecte géorgien
 Pavel Markov (1897-1980), critique dramatique, metteur en scène, théoricien du théâtre et enseignant russe
 Plamen Markov (né en 1957), joueur et entraîneur de football bulgare
 Sera Markoff (née en 1971), astrophysicienne américaine
 Sergueï Markov (1878-1918), général russe
 Vassili Markov, (1907-1997), acteur soviétique
 Yevgeni Ivanovitch Markov (1769-1828), général russe

Markova 
 Alicia Markova (1910-2004), danseuse britannique
 Miglena Markova (née en 1983), rameuse bulgare
 Olga Markova (née en 1974), patineuse artistique russe
 Rimma Markova (1925-2015), actrice russe

Astronomie 
 , cratère sur la lune portant simultanément le nom du mathématicien russe Andreï Andreïevitch Markov (1856-1922) et de l’astronome soviétique  (1897-1968).

Mathématiques 
 Inégalité de Markov en théorie des probabilités

Notes et références

Voir aussi
 
 
 

Patronyme russe
Homonymie de patronyme bulgare
Patronyme ukrainien